Орден Святого Георгия () — высшая государственная награда королевства Ганновер, учреждённая королем Эрнстом Августом II 23 апреля 1839 года, в день святого Георгия.

Основные сведения 
Орден Святого Георгия рассматривался как высший орден королевского дома. Орден имел одну степень, количество членов ордена было ограничено 16 кавалерами. В это число не входили королевские принцы, становившиеся кавалерами ордена от рождения.

Российский император Николай I был награждён высшими орденами Ганновера святого Георгия и Гвельфов в 1840 году. Названными орденами были награждены также Александр II и Александр III.

С 20 сентября 1866 года, после аннексии Ганновера Пруссией, орденом перестали награждать.

Внешний вид 
Знак ордена представляет собой восьмиконечный мальтийский крест, увенчанный золотой короной. Концы покрыты синей эмалью с золотой отделкой и шарами на кончиках креста. Между концами находятся золотые львы. Круглый медальон в центре изображает Святого Георгия на коне в поединке с зелёным драконом. На спине есть шифр основателя ордена EAR (Ernst August Rex).

В центральном медальоне серебряной восьмиконечной звезды на бело-голубой эмали изображен святой Георгий на коне (обращенный вправо), поражающий дракона. По окружности на красной эмали — девиз ордена: «NUNQUAM RETRORSUM» («Назад никогда»). Носилась на левой стороне груди.

Галерея

Примечания

Литература 
 

Святого Георгия
Ордена Ганновера
Награды по алфавиту